Piazza Carlo III a Caserta
 Piazza Carlo III a Napoli